Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2021 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 9. Januar 2021 ausgelost wurde. Diese fand auf Grund der COVID-19-Pandemie vom 10. bis 13. Januar 2021 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) statt, die Qualifikation der Männer wurde in Doha (Katar) ausgetragen.

Nach der Qualifikation reisten neben den 16 Qualifikantinnen zusätzlich noch sechs Ersatzspielerinnen nach Melbourne und begaben sich dort zusammen mit allen Hauptfeldteilnehmerinnen in eine 14-tägige Quarantäne.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 
 Australian Open offizielle Startseite
 Results

Einzelnachweise 

2021
Dameneinzel (Qualifikation)